bł. Antoni ze Stroncone (1381–1461) – włoski franciszkanin
 bł. Antoni della Chiesa (1394–1459) – włoski dominikanin
 bł. Antoni Neyrot (1425–1460) – włoski dominikanin, męczennik
 bł. Antoni Francisco (1551–1583) – portugalski jezuita, męczennik
 bł. Antoni Ishida Kyūtaku (1569–1632) − japoński jezuita, męczennik
 bł. Antoni Franco (1585–1626) – ksiądz
 bł. Antoni Hamanomachi (zm. 1622) – koreański męczennik
 bł. Antoni Grassi (1592–1671) – włoski filipin
 bł. Antoni Kimura (ok. 1596–1619) – japoński męczennik
 bł. Antoni Sanga (zm. 1622) – japoński męczennik
 bł. Antoni od św. Dominika (1608–1628) – japoński dominikanin, męczennik
 bł. Antoni Turner (1628–1679) – angielski jezuita, męczennik
 bł. Antoni Baldinucci (1665–1717) – włoski jezuita
 bł. Antoni Lucci (1681–1752) – włoski franciszkanin, biskup Bovino
 bł. Antoni Bannassat (1729–1794) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Antoni Karol Oktawian du Bouzet (1739–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Antoni Rosmini (1797–1855) – włoski ksiądz, filozof
 bł. Antoni Marcin Slomšek (1800–1862) – biskup Lavant
 bł. Antoni Yi Hyeon (?–1801) – koreański męczennik
 bł. Antoni Jeong Chan-mun (1822–1866) – koreański męczennik
 bł. Antoni Hong Ik-man (?–1802) – koreański męczennik
 bł. Antoni Chevrier (1826–1879) – francuski ksiądz, założyciel Instytutu Prado
 bł. Antoni Maria Schwartz (1852–1929) – austriacki pijar
 bł. Antoni Julian Nowowiejski (1858–1941) – biskup płocki, męczennik
 bł. Antoni Emanuel López Couceiro (1869–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Antoni Maria Martín Hernández (1885–1936) – hiszpański salezjanin, męczennik
 bł. Antoni Rewera (1869–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Antoni Beszta-Borowski (1880–1943) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Antoni Zawistowski (1882–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Antoni Durcovici (1888–1951) – rumuński biskup, męczennik
 bł. Antoni Leszczewicz (1890–1943) – polski marianin, męczennik
 bł. Antoni Perulles Estivill (1892–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Antoni Silvestre Moya (1892–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Antoni Varona Ortega (1901–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Antoni Arribas Hortigüela (1908–1936) – hiszpański misjonarz Najświętszego Serca Jezusowego, męczennik
 bł. Antoni Świadek (1909–1945) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Antoni Muzaj (1921–1948) – albański ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Antoni